David Llewellyn ist der Name folgender Personen:

* David Llewellyn (Komponist), Komponist und Schauspieler 
 David Llewellyn (Golfspieler) (* 1951), walisischer Golfspieler 
 David Llewellyn (Rugbyspieler) (* 1970), walisischer Rugby-Union-Spieler 
 David Llewellyn (Schriftsteller) (* 1978), britischer Schriftsteller